Хидикус () — село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания. Входит в состав Фиагдонского сельского поселения.

Географическое положение  
Селение расположено в верховьях Куртатинского ущелья, на правом берегу реки Фиагдон, у впадения в него реки Цариитдон. Находится в 2 км к юго-западу от центра сельского поселения Верхний Фиагдон, в 47 км к юго-востоку от районного центра Алагир и в 50 км к юго-западу от Владикавказа.

История 
В прежние времена селение Хидикус входило в состав Цымытинского общества. К середине XIX века, усиление и экономическая независимость селения, привели к возникновению противоречий внутри Цымытинской общины, за контроль над общинными землями. Это в свою очередь послужило причиной ослабления всего Цымытинской общества.

Своим родовым селением Хидикус считают некоторые осетинские фамилии: Бугуловы, Ахполовы, Ализовы, Бугаевы, Гусовы, Годжиевы, Дзабраевы, Дзускаевы, Калмановы, Каргиевы, Цагараевы и другие. 

По данным на 1886 год, в селе Хидикус было 68 дворов (14 фамилий), из которых Гусовым (в том числе Ализовым) принадлежало 27 дворов (260 чел.). Другие фамилии переселились сюда из соседних сёл, либо из других ущелий.

В 1921—1922 годах жители Хидекуса переехали в основанное в предгорьях село Нарт. Спустя годы выходцы из аула частично начали возвращаться в родовое селение.

Население

Достопримечательности 
В селении расположено множество памятников истории и архитектуры: из которых сохранились восемь боевых башен, полуподземные и надземные склепы, памятники-цырты.

В окрестностях села располагаются традиционные осетинские святилища: «Иры Уастырджы» (Дзири дзуар), «Найфат» (Хъауы зад), «Касута», а также «Церковь Святых Жен Мироносец» построенная в середине XIX века, и восстановленная в последние годы Аланский Успенский монастырь, выстроенный в Византийском архитектурно-церковном стиле.

Примечания 

Населённые пункты Алагирского района